Émile Bernard peut désigner :
 Émile Bernard (1843-1902), un organiste et compositeur français ;
 Émile Bernard (1868-1941), un peintre et écrivain français.